Łukasz Kubot och Marcelo Melo var regerande mästare, men de valde att istället tävla i Dubai.

Ken och Neal Skupski vann titeln efter att ha besegrat Marcel Granollers och Horacio Zeballos med 7–6(7–3), 6–4 i finalen.

Seedning

  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (Final)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (Kvartsfinal)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (Semifinal)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (Semifinal)

Lottning

Lottning

Kvalturnering

Seedning
  Luke Saville /  John-Patrick Smith (Kvalificerad) 
  Dominik Koepfer /  Artem Sitak (Kvalificeringsmatch, Lucky losers)

Kvalificerade
  Luke Saville /  John-Patrick Smith

Lucky losers
  Dominik Koepfer /  Artem Sitak

Kvallottning

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

Abierto Mexicano Telcel 2021 – Dubbel
2021 – Dubbel